Barbazza ist der Familienname der folgenden Personen:

 Annie Barbazza (* 1993), italienische Sängerin des Progressive Rock
 Fabrizio Barbazza (* 1963), italienischer Autorennfahrer